Serrinha, un comune brasiliano dello stato di Bahia.
 Serrinha, un comune brasiliano del Rio Grande do Norte.